Миха́йловка — село  в Закаменском районе Бурятии, образует сельское поселение «Михайловское».

География
Находится в 72 км к востоку от райцентра, города Закаменска, на региональной автодороге  Гусиноозёрск — Закаменск, на левом берегу реки Джида, напротив устья речки Цежей.

Расстояние до города Улан-Удэ по автодороге — 338 км.

История
Свою историю село ведет с 1728 г. , когда на этом месте был основан Цежейский пограничный караул. 

Для этого из Кяхты сюда переселили несколько семей русских казаков. Здесь, наряду с русскими казаками, несли службу и казаки-буряты. Михайловская средняя школа - одна из старейших в районе, открыта в 1894 г. как церковно- приходская школа.

Название
Первым начальником караула был атаман Михайлов, по фамилии которого, видимо, село и получило название. По другой версии, в селе была построена церковь и освящена в день святого Михаила.  До 1916 года село называлось Цежейский казачий поселок.

Население 

В Михайловке проживает 1094 человека (2010 г.). Население смешанное: буряты, русские и др.

Инфраструктура и экономика 
В Михайловке имеется:
 сельская администрация
 средняя школа
 детский сад
 Дом культуры
 сельская библиотека
 фельдшерский пункт.

Большая часть жителей села занята в сельском хозяйстве, на личном подворье или на фермерских точках.

Известные люди 

В селе директором совхоза работал Бато Семёнов — российский бурятский политик, депутат Народного Хурала Республики Бурятия I, II и IV созывов, депутат Государственной думы Российской Федерации III созыва.

Примечания

Ссылки  
Официальный сайт администрации МО "Закаменский район"

Населённые пункты Закаменского района
Появились в 1720-е годы в России
XVIII век в Бурятии